Джон Фултон Рейнольдс (; 20 сентября 1820 — 1 июля 1863) — американский кадровый офицер, участник гражданской войны в США на стороне Союза. Был одним из самых уважаемых генералов федеральной армии. Его Первый корпус раньше всех прибыл на поле боя под Геттисбергом, где Рейнольдс погиб в самом начале сражения.

Ранние годы 
Рейнольдс родился в Ланкастере, штат Пенсильвания, и был одним из десяти выживших детей Джона Рейнольдса (1787–1853) и Лидии Мур Рейнольдс (1794–1843). Среди его братьев были Джеймс Лефевр Рейнольдс, генерал-квартирмейстер Пенсильвании, и контр-адмирал Уильям Рейнольдс. В детстве Рейнольдс учился в Литице, в 10 км от его дома в Ланкастере, затем окончил школу в Лонг-Грин в Мериленде, а затем академию округа Ланкастер.

В 1837 году Рейнольдс поступил в академию Вест-Пойнт при помощи сенатора и будущего президента Джеймса Бьюкинена, который был другом семьи Рейнольдсов. Он окончил академию 26-м из 50 кадетов выпуска 1841 года и был определён временным вторым лейтенантом в 3-й артиллерийский полк и направлен служить в форт Мак-Генри в Балтиморе. С 1842 по 1845 годы он служил в городе Сент-Августин во Флориде и форте Молтри в Южной Каролине, в 1846 стал первым лейтенантом регулярной армии. Во время мексиканской войны вступил в армию Закари Тейлора в Техасе. В Мексике он получил два временных повышения: до капитана за сражение при Монтеррее и до майора за сражение при Буэна-Виста. В последнем он командовал артиллерией, которая спасла левый фланг американской армии от атаки мексиканской кавалерии. В годы той войны он познакомился и подружился с офицерами Уинфилдом Хэнкоком и Льюисом Армистедом.

В Мексике Рейнольдс впервые столкнулся с портретной фотографией (дагеротипией). 25 июля 1847 года он написал жене из Салтильо, что сделал свой "дагеротип". Таким образом он оказался в числе первых американских офицеров, запечатлённых на фотографии. 

После возвращения из Мексики Рейнольдса направили служить в Форт-Прэбл в штате Мэн и затем в Форт-Лафайет в гавани Нью-Йорка. 3 марта 1855 года получил звание капитана. В том же году его послали на запад, в Форт-Орфорд в Орегоне, а в 1856 он участвовал в Войнах на Красной реке. В 1857–1858 годах он участвовал в Ютской войне против мормонов. С сентября 1860 по июнь 1861 года Рейнольдс служил в Вест-Пойнте комендантом кадетов, одновременно читая курсы артиллерийского дела, пехотной и кавалерийской тактики. В это же время Рейнольдс был помолвлен с Кэтрин Мэй Хьюитт. Они принадлежали к различным церквям: Рейнольдс к протестантской, Хьюитт к католической, поэтому помолвка держалась в тайне от родителей Хьюитт до самой смерти Рейнольдса.

Гражданская война 
Когда началась гражданская война, Рейнольдсу предложили должность адъютанта при генерале Уинфилде Скотте, но он отклонил предложение. Тогда его назначили подполковником в 14-й пехотный полк, но не успел он отправиться в полк, как 20 августа 1861 года его повысили до бригадного генерала и направили в Вашингтон. Уже в пути его перенаправили на мыс Гаттерас. Вскоре поступил новый приказ — Рейнольдса направили в новосформированную Потомакскую армию, где он должен был принимать квалификационные экзамены у офицеров-добровольцев. Но и здесь он надолго не задержался — почти сразу ему было поручено командовать бригадой в дивизии, известной как Пенсильванская Резервная.

Когда началась Кампания на Полуострове, Рейнольдс со своей бригадой занял город Фредериксберг в Вирджинии и был назначен его военным губернатором. Однако вскоре его бригада была отправлена на полуостров и присоединена к V корпусу у Механиксвилля. Это случилось как раз перед Семидневной битвой. Бригада Рейнольдса стояла на крайнем правом фланге армии и попала под первую атаку. Основной удар пришёлся на соседнюю бригаду Сеймура, но и Рейнольдсу пришлось отражать атаку двух бригад противника. Ему удалось устоять. Рейнольдс не знал, что во фланг и тыл ему готовилась атака отряда генерала Джексона, которая не произошла по недоразумению. За успешную оборону Рейнольдс удостоился благодарности дивизионного командира Джорджа Маккола. На следующий день в сражении при Гэйнс-Милл он снова удерживал правый фланг. На следующий день уставший от двух дней сражений Рейнольдс заснул у Боатсвейн-Свамп и не заметил, как его части отошли, и попал в плен. Его доставили к генералу Дэниэлю Хиллу, с которым он дружил в предвоенный период. «Рейнольдс, не смотрите так мрачно на своё пленение, — сказал ему Хилл, — на войне это случается» ("Reynolds, do not feel so bad about your capture, it is the fate of wars"). Рейнольдса доставили в Ричмонд в тюрьму Либби, но уже 15 августа обменяли на генерала Ллойда Тильмана.

Булл-Ран, Фредериксберг и Чанселорсвилл 

Через два дня после пленения Рейнольдса в руки противника попал и его командир Маккол, поэтому когда Рейнольдс вернулся из плена, его повысили до уровня дивизионного командующего и поручили ему Пенсильванскую Резервную дивизию. Она состояла из трёх бригад: Джорджа Мида, Трумана Сеймура и Конрада Джексона. Вскоре дивизия была переведена на север и включена в Вирджинскую армию генерала Джона Поупа, где она действовала независимо. 

Дивизия Рейнольдса приняла участие во Втором сражении при Булл-Ран. 29 августа она была задействована для атаки генерала Зигеля на правый фланг противника, однако Рейнольдс не стал посылать вперёд пехоту и ограничился артиллерийской дуэлью. Вечером того же дня Рейнольдс наткнулся на части конфедеративной армии Лонгстрита и сообщил об этом главнокомандующему, но Поуп решил, что Рейнольдс встретил корпус Портера, и не придал значения этой информации. 30 августа дивизия Рейнольдса должна была поддержать атаку Портера на правый фланг противника, но не была введена в действие и простояла всё время атаки на холме Чинн-Ридж. В этот момент она была единственной дивизией, прикрывающей левый фланг армии. Когда же атака Портера закончилась неудачей, Макдауэлл приказал Рейнольдсу увести дивизию с холма на помощь Портеру и тем самым открыл фланг. Крыло генерала Лонстрита пошло в атаку и опрокинуло федеральные фланговые дивизии. Две бригады из дивизии Рейнольдса были срочно переброшены на холм Генри. Они попали под атаку дивизии Дэвида Джонса, но смогли удержать позиции. Рейнольдс лично водил бригады в штыковую атаку. Ему удалось остановить наступление южан, что помогло федеральной армии отступить с поля боя.

Когда армия южан под командованием генерала Ли вошла в Мериленд, губернатор Пенсильвании Эндрю Картин потребовал передать ему Рейнольдса для командования пенсильванским ополчением. Макклелан заявил, что губернатор тем самым лишает армию целой дивизии, но губернатор настаивал, и Рейнольдс провёл две недели за тренировками стариков и подростков, пропустив сражение при Энтитеме. В конце 1862 года он вернулся в Потомакскую армию и был назначен командиром I корпуса. Корпус состоял из трёх дивизий: Эбнера Даблдея, Джорджа Мида и Джона Гиббона. Когда Эмброуз Бернсайд принял командование Потомакской армией, он объединил корпус Рейнольдса с VI корпусом Смита в «Левую гранд-дивизию». В составе этой гранд-дивизии Рейнольдс принял участие в сражении при Фредериксберге, где его корпус атаковал правый фланг противника и добился некоторого результата. Дивизия Мида сумела прорвать позиции противника, однако две остальные дивизии не пришли ему на помощь: дивизия Гиббона не смогла продвинуться вперёд, а генерал Дэвид Берни, командующий соседней дивизией, отказался идти в бой без приказа Рейнольдса. 

После сражения Рейнольдс был повышен до генерал-майора. Приказ был оформлен задним числом от 29 ноября 1862 года.

Во время сражения при Чанселорсвилле в мае 1863 года Рейнольдс часто конфликтовал с командующим Потомакской армии генералом Хукером. Хукер первоначально поместил корпус Рейнольдса на крайнем левом фланге, чтобы угрожать правому флангу Северовирджинской армии. Но 2 мая он изменил своё решение и приказал корпусу отправиться на крайний правый фланг, находящийся в 20 милях (32 км) западнее, на усиление XI корпуса. Переброска затянулась из-за плохого состояния дорог, и когда корпус прибыл на позиции, XI корпус был уже уничтожен атакой корпуса Томаса Джексона. 4 мая Хукер собрал военный совет, который высказался за продолжение сражения, и Рейнольдс лично голосовал за это. Но Хукер решил отступать. В это время Рейнольдс уже ушёл спать, передав право голоса Миду, но узнав о решении Хукера, он проснулся и достаточно громко пробормотал, чтобы его услышал Хукер: «Зачем было собирать нас всех посреди ночи, если он всё равно решил отступать?» В том сражении 17 000 человек его корпуса так и не вступили в бой. За всю кампанию корпус потерял всего 300 человек.

Рейнольдс присоединился к группе офицеров, настаивающих на смещении Хукера. Чуть ранее по другому случаю он писал в письме, что если не найдётся человека, который сможет командовать без оглядки на Стэнтона (военный министр) и Халлека (главнокомандующий) в Вашингтоне, то он не знает, что станется с Потомакской армией. 

2 июня президент Линкольн лично встретился с Рейнольдсом и, как считается, спросил его, готов ли он стать следующим командиром Потомакской армии. Рейнольдс ответил, что он пойдёт на это только в том случае, если ему позволят свободу действий и он будет избавлен от всякого политического давления из Вашингтона. Линкольн не смог дать ему гарантий, и в итоге 28 июня главнокомандующим был назначен Джордж Мид, хотя он был и ниже Рейнольдса по званию.

Геттисберг 

В июне 1863 года Рейнольдс осуществлял общее командование над левым крылом Потомакской армии, куда входили I, III, XI корпуса и кавалерийская дивизия Джона Бьюфорда. Утром 1 июля Рейнольдс не спеша выступил вместе с дивизией Уодсворта на север. Он не предполагал сражений в этот день и не проявлял признаков беспокойства. Он был в трёх милях от Геттисберга, когда вестовой от Бьюфорда сообщил о наступлении южан по Чамберсбергской дороге. Рейнольдс велел Уодсворту поторопиться, а сам отправился в Геттисберг. Он прибыл на западную окраину города в то время, когда бригады Арчера и Дэвиса разворачивались на хребте Херр-Ридж для атаки на Семинарский хребет.

Рейнольдс встретил Бьюфорда, и тот изложил ему ситуацию, которая сложилась под Геттисбергом. Рейнольдс принял решение — дать бой под Геттисбергом и удерживать высоты к югу от города. Он сразу же послал вестовых к Миду, Ховарду и, возможно, Сиклсу. Было около 10 утра. Рейнольдс вернулся обратно на Эммитсбергскую дорогу и, добравшись до фермы Кодори, велел разобрать ограждение, чтобы пехота смогла свернуть здесь в поля и идти на Семинарский хребет коротким путём. Здесь Рейнольдса встретил Уодсворт. Они поговорили о том, не стоит ли занять оборону в городе, но решили, что в этом случае город сильно пострадает и лучше всего принять бой западнее, у леса.

Прибыв на Семинарский хребет, Рейнольдс велел батарее Холла занять позицию у дороги, а затем велел Уодсворту обеспечить прикрытие батареи справа, обещав лично заняться прикрытием слева. Бригада Катлера занимала свои позиции, в то время как Железная бригада ещё не подошла на хребет, а передовые линии бригады Арчера уже приближались к лесу Хербст-Вуд. Первой из Железной бригады подошёл 2-й Висконсинский полк полковника Фэирчайлда. Ординарец Рейнольдса (Чарльз Вейл) потом вспоминал, что Рейнольдс сам повёл полк в атаку, но никто из 2-го Висконсинского не упоминает этого события. Предположительно, Рейнольдс находился в тылу наступающего полка. Здесь он крикнул: «Вперёд! Ради Господа, вперёд!» В этот момент он получил ранение в шею (чуть ниже затылка) и замертво упал с лошади. Смерть наступила незамедлительно. Командование перешло к его старшему дивизионному командующему Эбнеру Даблдею.

Смерть Рейнольдса тяжело отозвалась на армии. Его любили и солдаты и офицеры. Не осталось ни одного негативного отзыва о генерале от его современников. Историк Шелби Фут писал, что многие считали его «не только самым высоким по званию, но и вообще лучшим генералом в армии». Его смерть повлияла на все события того дня: Рейнольдс утвердил оборонительный план Бьюфорда и ввёл в бой I корпус, тем самым окончательно выбрав Геттисберг как место решающего сражения. Случайный встречный бой он превратил в генеральное сражение с численно превосходящим на тот момент противником. Смерть Рейнольдса привела к некоторой неразберихе в управлении, и в итоге два федеральных корпуса были опрокинуты противником и отброшены за Геттисберг.

Тело генерала сразу же перевезли из Геттисберга в Тенейтаун (Мэриленд) а затем в его родной Ланкастер, где он был похоронен 4 июля 1863. Сейчас статуя генерала установлена перед мэрией города Филадельфия и ещё три находятся в Геттисбергском Национальном парке.

У Рейнольдса была договорённость с Кейт Хьюитт, что если он будет убит, то она уйдёт в монастырь. После похорон Рейнольдса она отправилась в Эммитсберг (Мэриленд), где стала одной из сестёр милосердия при Ордене Св. Иосифа (сейчас — часть Университета Монт-Сен-Мари).

Версии гибели 
Существуют различные мнения о подробностях смерти генерала. Есть различные версии времени гибели (не то 10:15, не то 10:40 — 10:50) и самого места (восточная часть хребта Мак-Ферсона около позиций 2-го Висконсинского полка или западная часть, около 19-го Индианского), а также стрелка, произведшего роковой выстрел: южанин-пехотинец, южанин-снайпер или случайный "дружеский огонь". Одним из свидетелей события был сержант Чарльз Генри Вейл, ординарец Рейнольдса, который описал произошедшее в письме в 1864 году и ещё раз противоречиво в некоторых деталях через 45 лет в другом письме. Сестра Рейнольдса Дженни утверждала, что пуля прошла от шеи вниз и, таким образом, стреляли сверху — например, с дерева или амбара (излюбленная позиция снайперов). Историки Брюс Каттон и Гленн Такер предполагают снайпера, Стефан Сирс считает причиной залп 7-го Теннессийского полка по 2-му Висконсинскому, Гарри Пфанц полагает, что стрелок располагался позади позиций 2-го Висконсинского полка. Во всяком случае, так как пуля вошла сзади (чуть ниже затылка) Рейнольдса, и поскольку вряд ли он после своей же команды "Вперёд!" мог бы быть повёрнут спиной к неприятелю, тем более на коне, это означает, что стрелявший был где-то позади генерала.

Генерал-южанин Генри Хет писал в рапорте, что Рейнольдс был смертельно ранен осколком снаряда.

В культуре 
Джон Ротман сыграл роль генерала Рейнольдса в фильме «Геттисберг», в этом фильме его убивает снайпер-южанин. Рейнольдс присутствовал также в фильме «Боги и генералы», но затем его удалили из сценария.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1841
 Памятники Рейнольдсу под Геттисбергом

Генералы армии Союза
Выпуск 1841 года (Вест-Пойнт)
Погибшие в Гражданскую войну в США